Слижи — топоним в Белоруссии:

 Слижи — деревня, Дворищанский сельсовет Лидского района Гродненской области.
 Слижи — деревня, Городищенский сельсовет Шкловского района Могилёвской области.

См. также 
 Большие Слижи
 Малые Слижи
 Новые Слижи
 Слижиков